Marga steht für: 
 Kurzform des Vornamens Margarete
 Marga (Batak), auch Merga, Familienverbände der indigenen Toba-Batak auf Sumatra, Indonesien

Orte:
 Marga (Caraș-Severin), Gemeinde im Kreis Caraș-Severin, Rumänien
 Marga (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți, Rumänien
 Marga (Tabanan), Verwaltungseinheit in Tabanan auf Bali, Indonesien
 Gartenstadt Marga, Werkssiedlung mit Gartenstadtcharakter in Brieske bei Senftenberg, Brandenburg

Person:
 Andrei Marga (* 1946), rumänischer Politiker

Siehe auch:
 Marga Marga (Begriffsklärung)